LAMC3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 9-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 575 амінокислот, а молекулярна маса — 171 227.

Задіяний у такому біологічному процесі, як клітинна адгезія. 
Локалізований у позаклітинному матриксі, базальній мембрані.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 9

Некатегоризовані білки